A Lidel – Edições Técnicas é uma editora portuguesa de livros técnicos e científicos.

Nasceu em 1963 com o objetivo de promover e distribuir em Portugal editoras estrangeiras de livros técnicos e científicos. Em 1989, lançou-se no mercado da edição e, atualmente, publica livros de autores portugueses sobre Medicina; Ensino de Português Língua Estrangeira e Língua Segunda; Gestão e Fiscalidade; Química e Biologia; Engenharia; Geomática; Hotelaria e Turismo, entre outras.

Em 1991, fundou duas novas editoras: a FCA - Editora de Informática, especializada na publicação de livros sobre Tecnologias de Informação; e a ETEP - Edições Técnicas e Profissionais, dedicada a publicações para o nível Técnico-Profissional nas áreas de Automação, Robótica, Eletrónica e Secretariado.

Em outubro de 2010, o Grupo Lidel lançou uma nova marca editorial: a PACTOR, dedicada à publicação de livros nas áreas das Ciências Sociais e da Política Contemporânea.

O Grupo Lidel publica prioritariamente livros de autores de expressão portuguesa, mantendo também a distribuição exclusiva em Portugal de editoras como: Encyclopédie Médico-Chirurgicale, Thieme Medical Publishers, Elsevier|Masson, W. H. Freeman, Jones & Bartlett, Sybex e Wrox.

Ligações externas 
Website da Lidel - Edições Técnicas
Editoras de Portugal